Pra Valer (álbum de Banda Eva)
 Pra Valer (álbum de Rozeane Ribeiro)
 Pra Valer (programa de televisão)

Veja também 
Pra Você

Desambiguação